Stanisław Biega (1862-1923), organizator i działacz Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”
 Stanisław Biega (1893-1944), major dyplomowany Wojska Polskiego